Viggskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Viggskär (Saltvik, Åland), 
 Viggskär (Sottunga, Åland), 
 Viggskär (Kökar, Åland), 
 Viggskär, Kimitoön, Åboland,

Se även
Viggeskär
Vaggskär
Väggskär

Robotskapade Finlandförgreningar